Шиканедер (Schikaneder) — фамилия. Известные носители:
 Шиканедер, Эмануэль (1751 — 1812) — немецкий импресарио, драматург, либреттист, певец и актёр.
 Шиканедер, Якуб (1855 — 1924) — чешский художник.